Kabinett Reibnitz oder Kabinett Reibnitz/Heipertz steht für:

 Kabinett Reibnitz I
 Kabinett Reibnitz Ia
 Kabinett Reibnitz II
 Kabinett Reibnitz III
 Kabinett Reibnitz IV
 Kabinett Reibnitz/Heipertz I
 Kabinett Reibnitz/Heipertz II